Konrad von Halberstadt ist der Name folgender Personen:

* Konrad von Halberstadt der Ältere (1277–1355/1359), theologisch-historischer Schriftsteller, Teilnehmer am Generalkapitel des Dominikanerordens in Florenz 
 Konrad von Halberstadt der Jüngere († nach 1362), theologisch-historischer Schriftsteller, Provinzialoberer der Sächsischen Dominikanerprovinz 

Siehe auch:
 Konrad von Krosigk († 1225), Bischof von Halberstadt